Gediz bezeichnet

 Gediz, einen türkischen Fluss
 Gediz (Kütahya), eine Stadt und einen Landkreis in der türkischen Provinz Kütahya